Телятники — название нескольких населённых пунктов:
 Телятники — село в Пронском районе Рязанской области.
 Телятники — село в Сараевском районе Рязанской области.
 Телятники — деревня в Лесном районе Тверской области.